И́горь Генна́дьевич Вели́чкин (3 июля 1987, Магнитогорск, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Сын Геннадия Величкина.

Биография 
Воспитанник магнитогорского хоккея. Дебютировал в чемпионате России в 2005 году в составе тольяттинской «Лады», выступая до этого за фарм-клуб родного магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2006/2007 перебрался в основу «Магнитки», где играл на протяжении двух сезонов, при этом неоднократно выступая и за молодёжную команду. Однако полностью раскрыться в Магнитогорске Величкину не удалось, и сезон 2007/2008 он заканчивал уже в дубле новосибирской «Сибири».

20 апреля 2008 года Величкин подписал контракт с «Трактором». В Челябинске выступал три сезона, провёл в общей сложности 108 матчей, в которых набрал 17 (12+5) очков. По ходу сезона 2010/2011 контракт с форвардом был расторгнут. Следующим клубом в карьере Величкина стал чеховский «Витязь». Переходу поспособствовал тренер «Витязя» Андрей Назаров, который был знаком с нападающим ещё по работе в «Тракторе». 10 декабря 2011 года был обменян в «Автомобилист». Взамен «Витязь» получил право выбора во втором раунде драфта юниоров КХЛ 2014.

7 сентября 2012 года Величкин и Кирилл Лебедев подписали контракты с новосибирской «Сибирью» сроком на два года.

7 июля 2016 года стало известно, что Величкин будет выступать в составе дебютанта КХЛ ХК "Куньлунь Ред Стар".

Сборная 
Величкин принимал участие в Мировом Кубке Вызова 2004 для игроков не старше 17 лет, а также в юниорском чемпионате мира 2005 для игроков.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 17 декабря 2013 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Гуменне»